La présente liste recense quelque 250 compositeurs italiens de musique classique, du Moyen Âge au . Sont donc exclus les compositeurs de musique jazz, de musique de film, de musique populaire, les chansonniers (auteurs-compositeurs-interprètes), etc.

Les principaux compositeurs sont en gras. Il est possible d'obtenir un classement par année de naissance, par période d'activité, par style, par région, etc. Le classement actuel suit l'ordre alphabétique, compte non tenu des éventuelles particules précédant les noms (De, Di, Da, Dall’). Le siècle d'activité est indiqué par une couleur (voir les notes explicatives en fin d’article).

Tableau 

</center>

Notes explicatives 

<center>
{| class="wikitable"
|-bgcolor="white"
| align="center" |Couleurs utilisées en fonction du siècle
|-bgcolor="#E9FFE5"
| align="center" | 
|-bgcolor="#FFECB2"
| align="center" | 
|-bgcolor="#E8E5FF"
| align="center" | 
|-bgcolor="#FFEFE5"
| align="center" | 
|-bgcolor="#FFFFCC"
| align="center" | 
|-bgcolor="white"
| |}

Carte des régions d'Italie

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de compositeurs d'opéra
 Musique italienne
 Liste de compositeurs français

Liens externes 
 
 
 
 

Italiens
Compositeurs italiens
Compositeurs classiques